|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2005 vond plaats van 6 tot en met 12 juni 2005 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Maria Sjarapova uit Rusland, slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij het derde reekshoofd, de Servische Jelena Janković, in drie sets. Sjarapova wist voor de tweede achtereenvolgende keer het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de derde van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Maria Kirilenko en Maria Sjarapova, die door middel van een wildcard voor het toernooi waren uitgenodigd, strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Daniilídou/Russell.

Het als tweede geplaatste duo Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Eléni Daniilídou en Jennifer Russell in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Slowaakse Hantuchová had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama dertig.

De Belgische Els Callens speelde samen met Meilen Tu uit de Verenigde Staten – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Birmingham 2005
Birmingham